

Sigle 
 British Film Institute – ente cinematografico britannico

Codici 
 BFI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Boeing Field-King County di Seattle (Stati Uniti d'America)
 bfi – codice ISO 639-3 della lingua dei segni britannica